Maria Gromova (1984-), nageuse synchronisée russe
Maria Gromova (1988-), nageuse russe